Дубасовский — топоним в России.

 Дубасовский — посёлок в Ртищевском районе Саратовской области. Входит в состав Октябрьского муниципального образования.
 Дубасовский — станция Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги. Саратовская область, Ртищевский район. Координаты 52°16’N 43°55’E.